Бальма:

 Бальма — город и коммуна региона Юг — Пиренеи, департамента Верхняя Гаронна на юго-западе Франции.
 Бальма, Жак (1762—1834) — савойский горный проводник и человек, считающийся одним из первых альпинистов в мире.
 Бальма, Клебер (1896—1961) — французский двоеборец и прыгун на лыжах, участник зимних Олимпийских игр 1924 и 1928 годов.